Усман Дьоманде (; ) — ивуарийский футболист, центральный защитник португальского клуба «Спортинг».

Клубная карьера 
Воспитанник клубов «Олимпик Спорт Абобо» и «Мидтьюлланн», зимой 2023 года Дьоманде перешёл в португальский «Спортинг». 7 февраля того же года в матче против «Риу Аве» дебютировал в Примейра-лиге за новый клуб.

Примечания 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки ФК «Мафра»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон